Эрсой () — турецкая фамилия. Известные носители:
 Эрсой, Бюлент (род. 1952) — турецкая певица.
 Эрсой, Мехмет Акиф (1873—1936) — турецкий поэт, автор слов гимна Турции.
 Эрсой, Муаззез (род. 1958) — турецкая певица в жанре классической турецкой музыки.
 Эрсой, Шукрю (род. 1931) — турецкий футболист, вратарь.